Vúlgaris (Voúlgaris):
 Eugène Vúlgaris (1715 — 1806)
 Dimítrios Vúlgaris (1802 — 1878), um político da Grécia
 Pétros Vúlgaris (1884 — 1957), um político da Grécia